Олев Винн (, , Таллинн) — эстонский  и . Автор более 190 научных работ .

Биография 

В 1993 году окончил биолого-географический факультет Тартуского университета по специальности геология.
В 2001 году в Тартуском университете защитил докторскую диссертацию на тему «Morphogenesis and phylogenetic relationships of clitambonitidines, Ordovician brachiopods». С 2001 по 2006 год работал научным сотрудником Института геологии Тартуского университета. С 2007 год работает старшим научным сотрудником Института экологии и наук о земле Тартуского университета . Имеет широкий круг научных интересов в биологии, геологии, биоминерализации, палеонтологии, палеоэкологии, палеоихнологии .

Основные труды 

 
 
 
 
 
 Vinn, O. and Mõtus, M.-A. 2012. Diverse early endobiotic coral symbiont assemblage from the Katian (Late Ordovician) of Baltica. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 321–322, 137–141.

Награды и премии, признание 
 Премия науки Эстонской Республики (2017) 
В честь O. Винна был назван:
 Microconchus vinni Zatoń et Krawczyński, 2011 — вымерший вид микроконхид .
 ?Michelinia vinni Zapalski, Berkowski et Wrzołek, 2016 — вымерший вид кораллов .
 Hiiumaacrinus vinni  Ausich et Wilson, 2016 — вымерший вид криноидов .

Членство в организациях 
 1996 — Палеонтологическая Ассоциация Великобритании 
 1997 — Палеонтологическое общество США

Примечания

Ссылки 
 Олев Винн на Эстонском информационном портале
 ResearchGate
 труды

Выпускники Тартуского университета